Юсуф Иззет-паша (; 1876—1922) — генерал Османской империи. Имел черкесское происхождение. Принимал активное участие в Первой мировой войне.

Начало службы 
Родился в семье черкесских мухаджиров. Окончил военное училище в звании лейтенанта. Принял участие в Балканской войне. Во время Первой мировой войны, был произведён в генералы. Командовал различными соединениями на Кавказском фронте.

Участие в Дагестанской интервенции 

После революции в России, Османская империя вернула все ранее потерянные территории на Кавказском фронте. Была сформирована Кавказская исламская армия, целью которой стояла интервенция в Азербайджан и Дагестан. 11 мая 1918 года провозгласила независимость Горской республики, правительство которой обратилось за поддержкой к Турции и Германии. Юсуф Иззет стал командующим Северо-кавказского корпуса и военным представителем в Горской республике.

После подписания Мудросского перемирия, Юсуф Иззет предпринял ряд попыток, направленных на то, чтобы не выводить армию из Дагестана, но все они оказались безуспешными.

Возвращение в Турцию 
После возвращения в Турцию, Юсуф Иззет был избран в первый парламент. Принял активное участие в Войне за независимость Турции. После победы, вернулся в Великое национальное собрание Турции. Автор различных книг о кавказской истории и культуре.
В 1919 году женился на первой в Турции женщине-писательнице, , имевшей черкесские корни.

Юсуф Иззет-паша скончался 15 апреля 1922 года. После его смерти семья взяла фамилию «Мет» в 1934 году.

Примечания

Ссылки 

Генералы Турции
Военачальники Османской империи
Военачальники Первой мировой войны (Османская империя)
Члены Великого национального собрания Турции I созыва